Hautala är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arvo Hautala (1917–1985), finländsk fackföreningsman och politiker
 Heidi Hautala, finländsk politiker
 Jorma Hautala, finländsk grafiker och målare
 Jouko Hautala (1910–1983), finländsk folklorist
 Lasse Hautala (född 1963), finländsk politiker (Centern)
 Kristina Hautala, finländsk musiker

Finska efternamn